6-фунтовая пушка — многозначное понятие.
 6-фунтовая пушка — калибр корабельных орудий, стоявших на вооружении парусных флотов мира в XVII—XIX вв.
 6-фунтовая пушка — обиходное название ряда британских танковых и противотанковых пушек 6-фунтового калибра.